Kohtes steht für
Michael Kohtes (* 1959) deutscher Essayist, Lyriker, Journalist und Literaturkritiker
Martin Maria Kohtes (* 1961) deutscher Kommunikations- und Theaterwissenschaftler
Paul J. Kohtes (* 1945) deutscher PR-Unternehmer